Amarillisz (keresztnév): női keresztnév
 Az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozó Amaryllis nemzetség fajainak megnevezése, de a köznyelvben a Hippeastrum nemzetség fajait illetik ezzel a névvel